Этот термин имеет несколько значений:
 Циклоплегия — паралич ресничной мышцы глаза.
 Циклоплегия — медикаментозное выключение аккомодационной мышцы для исследования рефракции у детей и подростков. (Препарат закапывается в глаза, после чего у пациента расслабляется аккомодационная мышца и расширяется зрачок. Затем проводится офтальмоскопия)